Monville ist Teil des Namens folgender Personen:

 François Racine de Monville (1734–1797), französischer Adeliger
 Hippolyte Boissel de Monville (1794–1863), französischer Fabrikant und Pflanzensammler

Siehe auch:
 Montville